Маткобо́жик — українське прізвище.

Відомі носії 

 Маткобожик (Якубовська) Марія Степанівна (1959) — українська поетка, письменниця.
 Маткобожик Олександр Іванович (1998) — український футболіст.